Lavia kan verwijzen naar:
 Een geslacht van vleermuizen, waarvan de Afrikaanse geelvleugelvleermuis (Lavia frons) de enige soort is;
 Lavia (gemeente), een Finse gemeente.
 Lavia (schip), een chinees schip